Горбаненко В'ячеслав Олександрович (* 1984) — український футболіст та тренер, півзахисник.
 Горбаненко Євген Сергійович — старший солдат Збройних сил, України учасник російсько-української війни.

Примітки